Маншуцький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Цілиноградського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Маншук.

Населення — 817 осіб (2009; 907 в 1999, 1065 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Сільська рада імені Маншук Маметової (село Маншук).

Примітки 

Сільські округи Цілиноградського району